Танопча:

 Танопча (приток Оби) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком Автономном Округе. 
 Танопча (приток Полуя) — река в Российской Федерации, протекает в ЯМАО, Ханты-Мансийском АО.